Reloncaví puede referirse a:

 Estuario de Reloncaví, accidente geográfico a veces llamado fiordo, seno o estero en Chile
 Seno de Reloncaví, golfo marítimo o bahía de Chile.
 Astilleros del Reloncaví, antiguos asentamientos madereros formados en torno al Seno de Reloncaví.